Kingston Township ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kingston Township (Illinois)
 Kingston Township (Michigan)
 Kingston Township (Minnesota)
 Kingston Township (Caldwell County, Missouri)
 Kingston Township (Washington County, Missouri)
 Kingston Township (North Dakota)
 Kingston Township (Ohio)
 Kingston Township (Pennsylvania)